Clear Lake může být:

 Clear Lake (Illinois) – vesnice ve státě Illinois ve Spojených státech amerických
 Clear Lake (Indiana) – obec ve státě Indiana ve Spojených státech amerických
 Clear Lake (Iowa) – město ve státě Iowa ve Spojených státech amerických
 Clear Lake (Jižní Dakota) – obec ve státě Jižní Dakota ve Spojených státech amerických
 Clear Lake (Kalifornie) – jezero ve státě Kalifornie ve Spojených státech amerických
 Clear Lake (Minnesota) – město ve státě Minnesota ve Spojených státech amerických
 Clear Lake (Washington) – obec ve státě Washington ve Spojených státech amerických
 Clear Lake (Wisconsin) – vesnice ve státě Wisconsin ve Spojených státech amerických